

Montagna 
 Rifugio Mario Fraccaroli – rifugio sotto Cima Carega nelle Piccole Dolomiti, comune di Ala, Trentino

Persone 
 Arnaldo Fraccaroli – giornalista, scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano
 Giuseppe Fraccaroli – filologo classico, grecista, traduttore e accademico italiano
 Innocenzo Fraccaroli – scultore italiano